Brachionopus är ett släkte av spindlar. Brachionopus ingår i familjen fågelspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fågelspindlar
Brachionopus